Вальдека́са () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 21,76 км². Население — 75 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы
Города Авилы